Maciste all’inferno ist der Titel zweier Filme:

 Maciste all’inferno aus dem Jahr 1925, siehe Maciste in der Hölle
 Maciste all’inferno aus dem Jahr 1962, siehe Maciste, der Rächer der Verdammten